Сауничи — название населённых пунктов в России:

 Сауничи — деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Сауничи — деревня в Оричевском районе Кировской области.